Марија Хосе Мартинез Санчез је освојила турнир. У финалу је победила Галину Воскобојеву са 7:6(7:0), 7:6(7:2).

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Кореје у тенису 2011.
Отворено првенство Кореје у тенису — појединачно